Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1931/32 (Midden-Duitsland), het dertiende Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond
 Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1931/32 (Zuidoost-Duitsland), het zeventiende Opper-Lausitzs gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond